Rue Saint-Lambert peut désigner:
 Rue Saint-Lambert à Bruxelles
 Rue Saint-Lambert à Paris